Die Virginia Slims of Los Angeles 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in der Vorstadt Manhattan Beach, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 11. bis 17. August 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Manhattan Beach